Flikbålmossor (Riccardia) är ett släkte av bladmossor. Flikbålmossor ingår i familjen Aneuraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor